Presidente Kennedy è il nome di due località brasiliane che si chiamano così in onore del presidente degli Stati Uniti d'America John Fitzgerald Kennedy (1917-1963):
Presidente Kennedy – comune brasiliano dello Stato dell'Espírito Santo
Presidente Kennedy – comune brasiliano dello Stato del Tocantins